

Топоніми 
Ґіфу — префектура в Японії, в центрі острова Хонсю.
Ґіфу — місто в Японії, центр однойменної префектури.